Camoensia (insecten), een geslacht van rechtlvleugeligen
Camoensia (planten), een geslacht van vlinderbloemigen